Rotbach ist der Name von Fließgewässern in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Rotbach (Bobach), rechter Hauptoberlauf des Bobachs bei Oberfischach (Obersontheim), Landkreis Schwäbisch Hall
 Rotbach (Brühlbach), rechter Zufluss des Brühlbachs bei Halden, Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, der über den nach diesem Zufluss auch Haugenbach genannten Mühlbach und deren Oberlauf Schönbach sowie die Zwergwörnitz in die Wörnitz entwässert
 Rotbach (Buchenbach), linker Zufluss des Buchenbachs in Leutenbach, Rems-Murr-Kreis
 Rotbach (Dreisam) oder Höllenbach, linker Quellbach der Dreisam im Südschwarzwald bis Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Rotbach (Gronach), rechter Zufluss der Gronach unterhalb der Hammerschmiede, Ortsteil Gröningen, Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall
 Rotbach (Grundbach), rechter Zufluss des Grundbachs vor Triensbach-Erkenbrechtshausen (Crailsheim), Landkreis Schwäbisch Hall
 Rotbach oder Rechenberger Rot, rechter Zufluss der Jagst bei Schweighausen (Jagstzell), Ostalbkreis
 Rotbach (Lassingbach), rechter Zufluss des Lassingbachs (zur Salza) nach Rothwald-Langnau, Markt Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich 
 Rotbach (Lein), linker Zufluss der Lein in Frankenbach, kreisfreie Stadt Heilbronn
 Rotbach (Löster), linker Oberlauf der Löster bis in Hermeskeil, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Rotbach (Otterbach) oder Wonbach, linker Zufluss des Otterbachs nahe Otterbach (Schwäbisch Hall), Landkreis Schwäbisch Hall
 Rotbach (Rechenberger Rot), linker Zufluss des Oberlaufs Gunzenbach der Rechenberger Rot oder Rotach an der Hahnenmühle, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rotbach (Riß), zwei Zuflüsse der Riß im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Rotbach (Riß, Biberach), früher Biberbach, linker Zufluss in Biberach an der Riß
 Rotbach (Riß, Obersulmetingen) oder Ingerkinger Rotbach, linker Zufluss in Obersulmetingen (Laupheim)
 Rotbach (Rotach), linker Hauptoberlauf der Rotach (zur Wörnitz) bei Bernhardsweiler, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall
 Rotbach (Schwarzenlachenbach), linker Zufluss des Schwarzenlachenbach zwischen Sulzdorf und Anhausen, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Rotbach (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs (zur Körsch) bei Neuhausen auf den Fildern, Landkreis Esslingen
 Rotbach (Untere Argen), linker Zufluss der Unteren Argen bei Burkwang, Stadt Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg

in Bayern:
 Rotbach (Ampfrach), rechter Zufluss der Ampfrach bei Unterampfrach, Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach
 Rotbach oder Reuthbach, linker Zufluss des Roten Mains nahe Langenstadt (Neudrossenfeld), Landkreis Kulmbach
 Rotbach (Saußbach), rechter Quellbach des Saußbachs oder Saußwassers bei der Waldmühle, von Hohenröhren (Mauth), Landkreis Freyung-Grafenau
 Rotbach (Wieseth), linker Zufluss der Wieseth an der Schnepfenmühle von Forndorf (Wieseth), Landkreis Ansbach
 Rotbach (Windischbach), linker Zufluss des Windischbachs bei Heldengut, Gemeinde Hinterschmiding, Landkreis Freyung-Grafenau, der in den Saußbach mündet
 Rotbach (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz bei Reichenbach, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach

in Brandenburg:
 Rotbach (Stepenitz), rechter Zufluss der Stepenitz bei Putlitz, Landkreis Prignitz

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Rotbach oder Rotbäk, rechter Zufluss des Mühlenfließes bei Bad Doberan, Landkreis Rostock

in Nordrhein-Westfalen:
 Rotbach (Erft), linker Zufluss der Erft im Rheinland bei Dirmerzheim (Erftstadt), Rhein-Erft-Kreis
 Rotbach (Rhein) oder Vennbach, Ebersbach, rechter Zufluss des Rheins bei Möllen (Voerde), Kreis Wesel
 Rotbach (Wolferter Bach) oder Pützbach, rechter Zufluss des Wolferter Bachs bei Wolfert (Hellenthal), Kreis Euskirchen

in Rheinland-Pfalz:
 Rotbach (Kleine Dhron), linker Zufluss der Kleinen Dhron nahe Burtscheid, Landkreis Bernkastel-Wittlich
 Rotbach (Löster), linker Zufluss der Löster in Hermeskeil, Landkreis Trier-Saarburg
 Rotbach (Menscherbach) oder Rothbach, linker Zufluss des Menscherbachs (Tiergartenbach, Kandelbach; zum Olewiger Bach) nahe Mariahof (Trier), kreisfreie Stadt

in Sachsen:
 Rotbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs in Scharzbach (Elterlein), Erzgebirgskreis

in Thüringen:
 Rotbach (Apfelstädt), linker Zufluss der Apfelstädt bei Wandersleben (Drei Gleichen), Landkreis Gotha
 Rotbach (Milz), rechter Zufluss der Milz gegenüber Gleicherwiesen (Römhild), Landkreis Hildburghausen

Rotbach ist der Name von Fließgewässern in Österreich:
 Rotbach (Deutsche Thaya), rechter Zufluss der Deutschen Thaya nahe der Gerhartsmühle bei Warnungs, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Rotbach (Lutz), rechter Zufluss der Lutz, Vorarlberg
 Rotbach (Rotlech), linker Zufluss der Rotlech nahe Brand (Berwang), Bezirk Reutte, Tirol
 Rotbach (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs bei Hof bei Straden, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rotbach (Wolfsbach), rechter Zufluss des Wolfsbachs bei Wolfsbachau, Gemeinde Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark

Rotbach ist der Name von Fließgewässern in der Schweiz:
 Entlebucher Rotbach, rechter Zufluss der Grossen Entlen bei der Alp-Wirtschaft Gründli nahe Finsterwald (Entlebuch), Kanton Luzern
 Rotbach (Ilfis), rechter Zufluss der Ilfis bei Wiggen, Kanton Bern
 Rotbach (Langete), linker Zufluss der Langete in Huttwil, Kanton Bern
 Rotbach (Mellichbach), rechter Zufluss des Mellichbachs vom Mellichgletscher nahe Täsch, Kanton Wallis
 Rotbach oder Hellbühler Rotbach, linker Zufluss der Reuss nahe Inwil, Kanton Luzern
 Rotbach (Röthenbach), rechter Zufluss der Röthenbach nahe Dennli (Eggiwil), Kanton Bern
 Rotbach (Sempach), Zufluss des Sempachersees bei Sempach, Kanton Luzern
 Rotbach (Sitter), rechter Zufluss der Sitter nahe Niederteufen (Teufen), Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden
 Rotbach (Stegenbach), rechter Zufluss des Stegenbachs (Stägebach; zur Kander) bei Blausee-Mitholz (Kandergrund), Kanton Bern
 Rotbach (Waldemme), rechter Zufluss vom Haglere der Waldemme bei Hüttlenen, Gemeinde Flühli, Wahlkreis Entlebuch, Kanton Luzern

Rotbach ist der Name von Fließgewässern in Tschechien:
 Rotbach (Moldau), Rothbach oder Pestřice, Zufluss des Stausees Lipno im Katastralbezirk Jasánky  (Asang), Gemeinde Přední Výtoň, Jihočeský kraj; abschnittsweise an Grenze zu Österreich
 Rotbach, deutscher Name des Podhořský potok, Zufluss des Ždírnický potok, bei Předlice (Prödlitz) (Ústí nad Labem), Ústecký kraj

Rotbach ist Namensbestandteil oder ehemaliger Name von Gemeinden und Ortsteilen:
 Saint-Jean-Rohrbach (Johannsrohrbach), Gemeinde im Département Moselle, Region Lothringen
 Rotbach, ehemaliger deutscher Name der Gemeinde Roppe, Département Territoire de Belfort, Region Franche-Comté, Frankreich
 Rotbach, ehemaliger deutscher Name des Ortsteils Czerwonka (bis 1932: Czerwonken, Kreis Lyck, Ostpreußen) der Gemeinde Stare Juchy, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Rotbach ist Name oder Namensbestandteil von Landschaftsschutzgebieten (LSG):

im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland:
 LSG Rotbach-Mühlenbach bei Konradsheim am Rotbach (Erft), bei Konradsheim (Erftstadt)
 LSG Rotbach-Mühlenbach am Rotbach (Erft), bei Ahrem (Erftstadt)
 LSG Rotbach zwischen Friesheim und Niederberg am Rotbach (Erft), bei Niederberg (Erftstadt)

in Baden-Württemberg, Deutschland:
 LSG Rotbachtal am Rotbach (Lein), bei Frankenbach (Heilbronn), kreisfreie Stadt
 LSG Rotbachtal mit Seitentälern und angrenzenden Gebieten (Fichtenau/Stimpfach) am/an Rotbach oder Rechenberger Rot, bei Rechenberg (Stimpfach), Landkreis Schwäbisch Hall
 LSG Rotbachtal mit Seitentälern und angrenzenden Gebieten (Jagstzell) am/an Rotbach oder Rechenberger Rot, bei Rot (Jagstzell), Ostalbkreis

Rotbach ist Name oder Namensbestandteil von Naturschutzgebieten (NSG):

im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland:
 NSG Rotbach am Rotbach (Wolferter Bach) (Pützbach), im Dahlemer Wald, bei Wolfert (Hellenthal)
 NSG Rotbach-Niederung am Rotbach (Erft), bei Ober- und Niederelvenich (Zülpich)
 NSG Rotbach- und Bruchbachtal am Rotbach (Erft), bei Eicks (Mechernich)

im Kanton Luzern, Schweiz
 NSG Vorder Rotbach / Grundmoos am Entlebucher Rotbach, bei der Alp-Wirtschaft Gründli nahe Finsterwald (Entlebuch)

Siehe auch:
 Rodbach
 Rotbach-Route
 Rotenbach
 Rotebach
 Roter Bach
 Rotgraben
 Rothbach
 Rothenbach (Begriffsklärung)
 Rottbach
 Rottebach
 Rottenbach